Hawkins Field steht für: 
 einen Flughafen in Jackson (Mississippi), siehe Hawkins Field (Jackson)
 den Militärflugplatz Tarawa